Cape Allen kan avse:

 Kap Allen, Grönland
 Cape Allen, Antarktis